Jméno Javornice má více významů:

 Javornice (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Javornice (Dub) – ves v obci Dub v okrese Prachatice
 Javornice (Kněžnice) – ves v obci Kněžnice v okrese Jičín
 Javornice (přítok Berounky) – říčka na pomezí okresů Plzeň-sever a Rakovník, levostranný přítok Berounky
 Javornice (přítok Libuňky) – potok v okrese Jičín, levostranný přítok Libuňky

Související články 
 Javor – více různých významů 
 Javorník – více různých významů

Externí odkazy